Суперкубок России по футболу прошёл в субботу 13 июля 2013 года в Ростове-на-Дону, за день до старта чемпионата 2013/14, и это был второй розыгрыш трофея, проведённый летом, что связано с переходом российского футбола на систему «осень—весна». В матче встречались Чемпион России 2012/13 и обладатель Кубка России сезона 2012/13 московский ЦСКА и вице-чемпион России петербургский «Зенит». ЦСКА являлся номинальным хозяином поля и стал победителем, выиграв со счётом 3:0 благодаря дублю Кэйсукэ Хонды и голу Сергея Игнашевича. Армейцы в пятый раз в истории стали обладателями трофея.

Выбор места проведения 
29 мая было объявлено, что матч за Суперкубок состоится в Ростове-на-Дону.

Игроки, выбывшие из строя 

Нападающий «Зенита» Халк не принял участия в матче, так как получил дополнительный отпуск после участия в Кубке Конфедераций.

Подробности

Статистика матча

Примечания 

Суперкубок России по футболу
Футбол в России в 2013 году
Матчи ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Матчи ФК ЦСКА Москва
Спортивные соревнования в Ростове-на-Дону
Футбол в Ростове-на-Дону
Июль 2013 года
События 13 июля